Bodnar, Bodnár:
 Nicoleta-Ancuța Bodnar
 Vladimir Bodnar

Bodnár 
 György Bodnár

Bodnărescu 
 Samson Bodnărescu

Vezi și 
 Bodnăreni
 Bondarenco (dezambiguizare)
 Listă de nume românești - litera B

Nume de familie slave
Nume de familie ocupaționale